Абои́мов, Абаи́мов — русская фамилия, в основе которой лежит прозвище Абаим, образованное от нарицательного абаим — обманщик, плут.

Известные носители 
 Абоимов, Альберт Михайлович — советский учёный.
 Абоимов, Виктор Андреевич (род. 1949) — советский пловец, серебряный призёр Олимпиады-1972 в Мюнхене.
 Абоимов, Иван Павлович (род. 1936) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Примечания